Parmenió, destacat general de Filip II de Macedònia i Alexandre el Gran.
 Parmenió (poeta), poeta epigramàtic grec.
 Parmenió (arquitecte), arquitecte grec al servei d'Alexandre el Gran.